San Martín hace referencia a varios artículos:

Personalidades

Santos 
 Martín de Tours, San Martín Obispo o San Martín Caballero (316-397), soldado del ejército romano y posterior obispo de Tours;
 Martín de Braga, Martín de Dumio o Martín Dumiense (510-580), obispo católico, teólogo y escritor eclesiástico de origen panónico;
 Martín I (f. 655), papa católico declarado santo;
San Martín de León o San Martino (ca. 1130-1203), clérigo y escritor español;
 Martín de Porres (1579-1640), religioso católico peruano, de la orden de los dominicos;
 Martín de Soure, mártir portugués declarado santo.

Apellido 
 Juan de San Martín o Juan de San Martín (siglo XVI), conquistador español del Valle de Iraca, Colombia;
 Manuel San Martín (1881-1965), militar mexicano, figura notable de la Revolución Mexicana;
 Juan de San Martín y Gómez (1728-1796), militar español, gobernador de Yapeyú, padre del general José de San Martín;
 Juan José San Martín (1839-1880), comandante del Regimiento 4° de Línea, muerto durante la Guerra del Pacífico;
 José de San Martín (1778-1850), general argentino, y uno de los máximos líderes de la guerra de la independencia hispanoamericana;
 Juan Ignacio San Martín (1904-1966), ingeniero aeronáutico y experto en astronaves argentino;
 Miguel San Martín, otro ingeniero aeroespacial argentino.

Topónimos

Antártida 
 Base San Martín, base científica argentina en la península antártica.

Argentina

En la ciudad de Buenos Aires 
 avenida San Martín, vía de comunicación en el noroeste de la ciudad;
 calle San Martín, vía de comunicación en la zona céntrica de la ciudad;
 General San Martín estación del subte de Buenos Aires;
 plaza San Martín, espacio verde ubicado en el barrio de Retiro.

En la provincia de Buenos Aires 
 avenida San Martín, vía de comunicación en la ciudad de Bella Vista, Gran Buenos Aires.
 Barrio Parque General San Martín, localidad del partido de General San Martín;
 Colonia San Martín, localidad del partido de Saavedra;
 estación San Martín, en la ciudad de San Martín;
 Parque San Martín, localidad del partido de Merlo;
 partido de General San Martín, división administrativa en el Gran Buenos Aires;
 Ciudad de San Martín, ciudad del Gran Buenos Aires.

En Catamarca 
 San Martín, localidad en el departamento Capayán.

En el Chaco 
 departamento Libertador General San Martín, división administrativa;
 General José de San Martín, ciudad del departamento Libertador General San Martín.

En el Chubut 
 José de San Martín, localidad del departamento Tehuelches.

En Córdoba 
 departamento General San Martín, división administrativa;
 San Martín, localidad del departamento San Alberto;

En Corrientes 
 departamento San Martín, división administrativa;
 San Martín, paraje en el departamento Goya.

En Entre Ríos 
 Pueblo General San Martín o Puerto Curtiembre, localidad del departamento Paraná;
 Villa Libertador San Martín, municipio del departamento Diamante.

En Formosa 
 San Martín 1, localidad en el departamento Patiño;
 San Martín 2, localidad en el departamento Patiño.

En Jujuy 
 Libertador General San Martín, ciudad del departamento Ledesma.

En La Pampa 
 General San Martín, localidad del departamento Hucal.

En La Rioja 
 departamento General San Martín, división administrativa.

En Mendoza 
 departamento San Martín, división administrativa;
 Parque General San Martín, espacio verde de la ciudad de Mendoza;
 San Martín, ciudad del departamento San Martín.

En Misiones 
 Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, en la ciudad de Posadas;
 departamento Libertador General San Martín, división administrativa;
 isla de San Martín, ubicada sobre el río Iguazú, en la parte inferior de las cataratas del Iguazú;
 San Martín, localidad del departamento Oberá.
 San Martín, un barrio de la ciudad de Jardín América.

En Neuquén 
 San Martín de los Andes, ciudad del departamento Lácar.

En Salta 
 Barrio El Jardín de San Martín, localidad del departamento General José de San Martín;
 departamento General José de San Martín, división administrativa.

En San Juan 
 departamento San Martín, división administrativa;
 San Martín Centro o Villa San Martín, localidad del departamento San Martín;
 Villa General San Martín, ciudad del departamento Albardón.

En San Luis 
 departamento Libertador General San Martín, división administrativa;
 San Martín, localidad del departamento Libertador General San Martín.

En Santa Cruz 
 Barrio San Martín, división urbana de la ciudad de Caleta Olivia.
 Lago San Martín, nombre en la toponimia argentina de un lago compartido con Chile.

En Santa Fe 
 departamento San Martín, división administrativa en el centro-oeste de la provincia;
 Puerto General San Martín, localidad del departamento San Lorenzo;
 San Martín de las Escobas, localidad del departamento San Martín;
 San Martín de Tours, localidad del departamento San Jerónimo;
 San Martín Norte, localidad del departamento San Justo.

En Santiago del Estero 
 departamento San Martín, división administrativa;
 Loreto o Villa San Martín, localidad del departamento Loreto.

En Tucumán 
 Barrio Mutual San Martín, localidad del departamento Tafí Viejo.

El Caribe 
 Isla de San Martín, dividida en dos partes administrativas:
 Colectividad de San Martín, de Francia;y
 Sint Maarten, de Antillas Neerlandesas.

Colombia 
 estación sencilla San Martín, del sistema TransMilenio, en Bogotá;
 San Martín, corregimento en el municipio de Florencia, en el departamento de Caquetá;
 San Martín municipio del departamento de Cesar;
 San Martín, municipio del departamento del Meta.

El Salvador 
 San Martín, municipio de San Salvador.

España

En Andalucía 
 San Martín del Tesorillo, municipio de la provincia de Cádiz;
 San Martín, barrio de la ciudad de Málaga.

En Aragón 
 San Martín, localidad del municipio de Arén, Huesca;
 San Martín de Veri, localidad del municipio de Bisaurri, Huesca;
 San Martín de Solana, localidad del municipio de Fiscal, Huesca;
 San Martín del Río, municipio de la provincia de Teruel;
 San Martín de la Virgen de Moncayo, municipio de la provincia de Zaragoza;
 Val de San Martín, municipio de la provincia de Zaragoza.

En Asturias 
 San Martín de Beduledo, lugar de la parroquia de Celón, concejo de Allande;
 San Martín del Valledor, lugar de la parroquia de Valledor, concejo de Allande;
 San Martín de Laspra, lugar de la parroquia de Laspra, concejo de Castrillón;
 San Martín de Luiña, parroquia del concejo de Cudillero;
 San Martín de Santiago, lugar de la parroquia de Santiago, concejo de Valdés;
 San Martín (Salas), parroquia en el concejo de Salas;
 San Martín del Rey Aurelio, concejo;
 San Martín de Oscos, concejo;
 San Martín de Oscos (lugar), lugar de la parroquia de Oscos, concejo de San Martín de Oscos;
 San Martín (Teverga), parroquia en el concejo de Teverga;
 San Martín de Forcallao, parroquia en el concejo de Tineo;
 San Martín de Semproniana, parroquia en el concejo de Tineo;
 El Fresno de San Martín, parroquia en el concejo de Tineo;

En Cantabria 
 San Martín de Quevedo, localidad en el municipio de Molledo;
 San Martín, localidad en el municipio de Molledo;
 San Martín, localidad del municipio de Santiurde de Toranzo;
 San Martín, localidad en el municipio de Soba;
 San Martín de Hoyos, localidad en el municipio de Valdeolea;
 San Martín de Elines, localidad en el municipio de Valderredible;
 San Martín de Valdelomar, localidad en el municipio de Valderredible.

En Castilla y León 
 Grandes y San Martín, municipio de la provincia de Ávila;
 San Martín de las Cabezas, localidad del municipio de Grandes y San Martín, Ávila;
 San Martín de la Vega del Alberche, municipio de la provincia de Ávila;
 San Martín del Pimpollar, municipio de la provincia de Ávila;
 San Martín de Galvarín, localidad del municipio de Condado de Treviño, Burgos;
 San Martín Zar, localidad del municipio de Condado de Treviño, Burgos;
 San Martín de Humada, localidad del municipio de Humada, Burgos;
 San Martín de las Ollas, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, Burgos;
 San Martín de Porres, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, Burgos;
 San Martín de Rubiales, municipio de la provincia de Burgos;
 San Martín del Rojo, localidad del municipio de Valle de Manzanedo, Burgos;
 San Martín, localidad del municipio de Valle de Mena, Burgos;
 San Martín de Don, localidad del municipio de Valle de Tobalina, Burgos;
 San Martín de Ubierna, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna, Burgos;
 San Martín de Losa, localidad del municipio de Valle de Losa, Burgos;
 San Martín de Torres, localidad del municipio de Cebrones del Río, León;
 San Martín de la Falamosa, localidad del municipio de Las Omañas, León;
 San Martín de la Cueza, localidad del municipio de Sahagún, León;
 San Martín del Agostedo, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza, León;
 San Martín del Camino, localidad del municipio de Santa Marina del Rey, León;
 San Martín de Valdetuéjar, localidad del municipio de Valderrueda, León;
 San Martín de Moreda, localidad del municipio de Vega de Espinareda, León;
 San Martín de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín, León;
 San Martín de los Herreros, localidad del municipio de Cervera de Pisuerga, Palencia;
 San Martín del Obispo, localidad del municipio de Saldaña, Palencia;
 San Martín de Perapertú, localidad del municipio de San Cebrián de Mudá, Palencia;
 San Martín del Monte, localidad del municipio de Villameriel, Palencia;
 San Martín del Valle, localidad del municipio de Villarrabé, Palencia;
 San Martín, localidad del municipio de La Fregeneda, Salamanca;
 San Martín del Castañar, municipio de la provincia de Salamanca;
 San Martín y Mudrián, municipio de la provincia de Segovia;
 San Martín, localidad del municipio de San Martín y Mudrián;
 Aldeamayor de San Martín, municipio de la provincia de Valladolid;
 San Martín de Valvení, municipio de la provincia de Valladolid;
 San Martín del Terroso, localidad del municipio de Cobreros, Zamora;
 San Martín de Castañeda, localidad del municipio de Galende, Zamora;
 San Martín de Tábara, localidad del municipio de Olmillos de Castro, Zamora;
 San Martín de Valderaduey, municipio de la provincia de Zamora;
 San Martín del Pedroso, localidad del municipio de Trabazos, Zamora.

En Castilla-La Macha 
 San Martín de Boniches, municipio de la provincia de Cuenca;
 San Martín de Montalbán, municipio de la provincia de Toledo;
 San Martín de Pusa, municipio de la provincia de Toledo.

En Cataluña 
 San Martín de Provensals, barrio de la ciudad de Barcelona;
 San Martín, distrito de la ciudad de Barcelona;
 San Martín de Ampurias, localidad del municipio de la Escala (Gerona);
 San Martivell, municipio en la provincia de Gerona
 San Martín Sasgayolas, municipio en la provincia de Barcelona;
 San Martín Sarroca, municipio en la provincia de Barcelona;
 San Martín del Bas, municipio en la provincia de Barcelona;

En Extremadura 
 San Martín de Trevejo, municipio en la provincia de Cáceres.

En Galicia 
 San Martín de Abajo, localidad del municipio de Fisterra, provincia de La Coruña;
 San Martín de Arriba, localidad del municipio de Fisterra, La Coruña;
 San Martín, localidad del municipio de Cervantes, Lugo;
 San Martín de las Cañadas (San Martín das Cañadas), localidad del municipio de Cervantes, Lugo;
 San Martín de Arroxo, localidad del municipio de A Fonsagrada, Lugo;
 San Martín, localidad del municipio de A Fonsagrada, Lugo;
 San Martín de Suarna, localidad del municipio de A Fonsagrada, Lugo;
 San Martín de Robledo, localidad del municipio de A Fonsagrada, Lugo;
 San Martín de Lua, localidad del municipio de Pol, Lugo;
 San Martín de Neira de Rei, localidad del municipio de Baralla, Lugo;
 San Martín, localidad del municipio de Baralla, Lugo;
 San Martín, localidad del municipio de Caldas de Reis, Pontevedra;
 San Martín, localidad del municipio de Dozón, Pontevedra.

En la Comunidad de Madrid 
 Carretera de San Martín, localidad del municipio de Alcorcón;
 Monte de San Martín, localidad del municipio de Arroyomolinos;
 San Martín de la Vega, municipio;
 San Martín de Valdeiglesias, municipio.

En Navarra 
 San Martín de Améscoa, localidad del municipio de Améscoa Baja;
 San Martín, localidad del municipio de Roncal/Erronkari;
 San Martín de Unx, municipio.

En el País Vasco 
 San Martín, localidad del municipio de Ataun, Guipúzcoa;
 San Martín, localidad del municipio de Orozco, Vizcaya;
 San Martín de Carral, localidad del municipio de Sopuerta, Vizcaya.

En La Rioja 
 San Martín, localidad en el municipio de Santa Engracia del Jubera.

En Comunidad Valenciana 
 San Martín, localidad en el municipio de La Pobla de Vallbona.

Estados Unidos 
 San Martín, paraje de California.

México 
 San Martín Hidalgo, pueblo y municipio en el estado de Jalisco;
 San Martín Texmelucan, ciudad y municipio en el estado de Puebla.

Panamá 
 San Martín, corregimiento.

Perú 
 Departamento de San Martín, región del Perú;
 Distrito de San Martín I Papa de Chacas de la Provincia de Asunción en Áncash;
 Distrito Judicial de San Martín;
 Estadio San Martín de Porres, estadio de fútbol del Instituto Peruano del Deporte;
 Isla San Martín o Isla Don Martín, frente al litoral del departamento de Lima;
 la avenida San Martín, vía de comunicación de la ciudad de Pucallpa;
 la avenida San Martín, vía de comunicación de la ciudad de Tacna;
 la plaza San Martín, espacio verde de la ciudad de Lima;
 Provincia de San Martín, división administrativa del departamento San Martín;
 San Martín de Porres, distrito de la provincia de Lima;
 San Martín Otari, aldea asháninka en la provincia de La Convención, departamento de Cusco.

Venezuela 
 San Martín, comunidad de la región de la ciudad de Carúpano.

Además 
 (2745) San Martín, asteroide cuyo nombre homenajea al libertador José de San Martín.
 Guardia de San Martín, antiguo fortín español que dio origen al actual municipio de São Martinho da Serra, en el estado de Río Grande del Sur (Brasil).

Transporte

Argentina 
 puente Libertador General San Martín, puente binacional que une la Argentina y el Uruguay cerca de las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos;
 ferrocarril General San Martín, parte de la red ferroviaria argentina que une las ciudades de Buenos Aires y Mendoza;

Perú 

 San Martín, estación de metro de Lima y Callao, Perú;

Teatros

Argentina 
 Teatro del Libertador General San Martín, principal teatro de la ciudad de Córdoba;
 Teatro Municipal General San Martín, en la Avenida Corrientes en Buenos Aires;
 Teatro San Martín, principal teatro de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Instituciones educativas

en Argentina 

 Universidad Nacional General San Martín;

en Perú 

 Universidad de San Martín de Porres;

en Países Bajos 

 Universidad de San Martín;

Instituciones deportivas

Argentina 
 Atlético Club San Martín, club de fútbol en la ciudad de San Martín, provincia de Mendoza (Argentina);
 Club Atlético San Martín, club de fútbol en la ciudad de San Juan (Argentina);
 Club Atlético San Martín, club de fútbol en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina);
 Club Social y Deportivo San Martín, club de fútbol en la ciudad de Burzaco (Argentina); o
 Club Sportivo General San Martín, club de fútbol en la ciudad de Formosa (Argentina);

Perú 
 Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, club de fútbol en la ciudad de Lima (Perú);